Výraz Svatý Vojtěch může znamenat:

 Svatý Vojtěch – pražský biskup (okolo 956–997)
 Svatý Vojtěch – vrchol na Rokycansku
 Svatý Vojtěch – zaniklá obec v dnešním okrese Cheb